El Campeonato Brasileño de Fútbol Serie B 2011, oficialmente Brasileirão Serie B 2011, es una competición de fútbol desarrollada en Brasil, en el marco de la segunda división. El torneo comenzó el 20 de mayo de 2011 y finalizó el 28 de noviembre del mismo año.

Lo disputan 20 clubes, de los cuales los cuatro mejores equipos ascienden a la «Serie A 2012» y los cuatro últimos descienden a la «Serie C 2012».

Participantes

Ascensos y descensos

Información de los equipos

Clasificación final 

 Pts=Puntos; J=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de goles.

Resultados

Primera ronda

Goleadores 

Fuente: UOL Esporte

Véase también 
 Campeonato Brasileño de Fútbol 2011
 Campeonato Brasileño de Fútbol Serie C 2011
 Copa de Brasil 2011

Referencias

Enlaces externos 
 Confederação Brasileira de Futebol - Série B
 GloboEsporte.com - Série B

2011
Fútbol en 2011
Deporte en Brasil en 2011